Jánosi János (1928–2016) erdélyi magyar esztéta, irodalomtörténész
 Jánosi János (1966) Ybl Miklós- és Pro Architectura-díjas építész